Achí puede referirse a:

 El idioma achí, un idioma de la familia lingüística mayense hablado en los municipios de Rabinal, San Miguel Chicaj, Cubulco, Salama y El Chol del departamento de Baja Verapaz, Guatemala.
 Una etnia, los achíes, originarios de Baja Verapaz, Guatemala.

 El Rabinal Achí, una obra literaria maya del norte de Guatemala en lo que ahora se conoce como Baja Verapaz.
 Achí, un municipio del departamento de Bolívar (Colombia).
 El achi, juego de estrategia abstracto de mesa típico de Ghana.